Osoby:
 Any Doerfel – luksemburska szermierz

Inne:
 Doerfel – krater

Zobacz też:
 Dörfel